Jean-Louis Demiéville (1809-1876), avocat, juge et homme politique suisse ;
 Paul Demiéville (1894-1979), sinologue français d'origine suisse ;
 Roland Demiéville, musicien, chef de chœur, chanteur, pédagogue et enseignant suisse.